Шекер

 Шекер (село) — село в Таласской области Киргизии.
 Шекер (река) — река в Кабардино-Балкарской Республике.